Échirolles és un municipi francès, situat al departament de la Isèra i a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. L'any 2005 tenia 35.300 habitants.

Demografia

Referències 

Echirolles